MCV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mc Arthur River (Northern Territory) (Australia)
 MCV – acronimo in inglese (Mean Corpuscular Volume) per il volume corpuscolare medio di un singolo eritrocita
 Meccanismo di cooperazione e verifica – clausola di salvaguardia della Commissione europea
 MCV – rivista britannica riguardante l'industria dei videogiochi